Усть-Алейка — село в Калманском районе Алтайского края России. Административный центр Усть-Алейского сельсовета.

История 
Указание Усть-Алейки на ландкарте Шелегина 1745 года — первое достоверное упоминание Усть-Алейки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Калманского района